MJB steht für:
 Mejit Airport (IATA-Code), Flugfeld auf Mejit, Atoll der Ratak-Kette der Marshallinseln
 Magic Blue Airlines (ICAO-Code), niederländische Fluggesellschaft
 Märkisches Jahrbuch für Geschichte, eine historische Fachzeitschrift
 Mecklenburgische Jahrbücher, Publikation des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde

mjb steht für:
 Makalero (Sprache) (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Osttimor

Abkürzung